Lemmer, plaats in de Nederlandse gemeente De Friese Meren
 VV Lemmer, voetbalvereniging uit deze plaats
 Ernst Lemmer